Ерсайын — фамилия и топоним:
 Ерсайын, Альфия Асылбековна — казахстанская модель.

Персонали 
 Ер Сайын — эпоха Казахстана.
 Тапенов, Ерсаин Кандержанулы — советский и казахский театральный режиссёр.